Новопокровское — название населённых пунктов:

Россия 
 Новопокровское — село в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Новопокровское — село в Крымском районе Краснодарского края.
 Новопокровское — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Новопокровское — село в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Новопокровское — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Новопокровское — деревня в составе города Нижний Новгород Нижегородской области.
 Новопокровское — село в Балашовском районе Саратовской области.
 Новопокровское — село в Богородицком районе Тульской области.

Украина 
 Новопокровское — село в Ясиноватском районе Донецкой области.

См. также 
 Новопокровское муниципальное образование
 Новопокровское сельское поселение